Willem Coenen (pianist), (1836-1918), Nederlands pianist, zoon van Louis Coenen (1797-1873)
Willem Coenen (violist), (1866-1925), Nederlands violist, aangenomen zoon van Johannes Meinardus Coenen